Madonna del Carso – insediamento del comune di Buie
 Madonna del Carso – insediamento del comune di Umago